Disney Channel es una cadena de televisión internacional enfocado a un público infantil y juvenil.

Televisión 
Disney Channel puede referirse a los siguientes canales regionales:
 Disney Channel Alemania, en Alemania, Austria, Liechtenstein y Suiza.
 Disney Channel Asia, en Hong Kong, Indonesia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.
 Disney Channel Australia, en Australia y Nueva Zelanda.
 Disney Channel Brasil
 Disney Channel Bulgaria
 Disney Channel Canadá
 Disney Channel Escandinavia, en Dinamarca, Estonia, Finlandia, Groenlandia, Letonia, Lituania y Noruega.
 Disney Channel España, en España, Andorra y Guinea Ecuatorial.
 Disney Channel Estados Unidos, en Estados Unidos, Bahamas, Íslas Vírgenes, Puerto Rico, y otras islas del Caribe (excepto Cuba y República. Dominicana)

 Disney Channel Europa Central, disponible para Chequia, Eslovaquia y Hungría.
 Disney Channel Francia
 Le Disney Channel, bloque de programación de los años 1980 en el canal France 3.
 Disney Channel Grecia
 Disney Channel India
 Disney Channel Israel
 Disney Channel Italia
 Disney Channel Japón
 Disney Channel Latinoamérica, en diferentes señales para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.
 Disney Channel Malasia
 Disney Channel Oriente Medio, en Arabia y África del Norte 
 Disney Channel Países Bajos, en Holanda, Bélgica y las ex Antillas Neerlandesas.
 Disney Channel Portugal
 Disney Channel Polonia
 Disney Channel Serbia
 Disney Channel Sudáfrica
 Disney Channel Reino Unido e Irlanda, en Reino Unido, Irlanda e Isla de Man
 Disney Channel Rumania
 Disney Channel Rusia, en la CIS y Georgia.
 Disney Channel Taiwan
 Disney Channel Turquía
 Disney Channel Corea

Otros usos
 Disney Channel Circle of Stars, grupo musical de artistas de The Walt Disney.
 Disney Channel Games, miniseries de juegos entre famosos artistas.
 Disney Channel Holiday, álbum navideño de 2007.
 Disney Channel Playlist, álbum compilación de 2009.
 Disney Channel Playlist 2, álbum compilación de 2010.